

Patronyme 
Maresca est un nom de famille, notamment porté par :
 Antonino Maresca Donnorso, duc de Serracapriola (1750-1822), diplomate napolitain ;
 Enzo Maresca (1980 -), footballeur italien ;
 Ernie Maresca (1938-2015), chanteur, compositeur et producteur de musique américain ;
 Luca Maresca (1993-), karatéka italien ;
 Pierre Maresca (1941-2020), homme politique français ;
 Pupetta Maresca (1935-2021), reine de beauté italienne, figure de la Camorra ;
 Salvatore Maresca (1993-), gymnaste italien.

Toponyme 
 Maresca, hameau de la commune italienne de San Marcello Pistoiese.

Homonymie de patronyme